Příjmení Dzieduszycki nosí více významných osobností:

 Aleksander Dzieduszycki (1813–1879) – rakouský politik polské národnosti
 Karol Dzieduszycki (1847–1902) – rakouský šlechtic a politik polské národnosti
 Kazimierz Adam Dzieduszycki (1812–1885) – rakouský šlechtic a politik polské národnosti
 Tytus Dzieduszycki (1796–1870) – rakouský šlechtic a politik polské národnosti
 Wojciech Dzieduszycki – rozcestník
 Wojciech Dzieduszycki (politik) (1848–1909) – rakousko-uherský, respektive předlitavský (haličský) politik

Externí odkazy